R27 ou R-27 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Dirigeable R27, un dirigeable britannique ;
 R-27, un missile air-air soviétique ;
 R-27 Zyb, un missile mer-sol balistique stratégique soviétique.

Sciences 
Chimie
 La phrase de risque : Très toxique par contact avec la peau, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Autres troubles de la coordination, d'après la classification internationale des maladies.

Sport automobile 
 Renault R27, une formule 1 engagée par l'écurie Renault F1 Team.

Transports 
Moto 
 BMW R 27, un modèle du constructeur allemand BMW.

Route
  Ring belge R27, la ceinture périphérique de Tirlemont.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres